Лапчи́нский — фамилия.

Известные носители:
 Лапчинский, Александр Николаевич (1882—1938) — военный теоретик.
 Лапчинский, Анастасий Георгиевич (1908—1982) — советский врач и учёный.
 Лапчинский, Владимир Прохорович (1874 — после 1929) — историк, специалист в области геральдики и генеалогии.
 Лапчинский, Георгий Ильич (1920—2000) — музыкальный педагог, музыковед, заслуженный деятель искусств РСФСР (1988).
 Лапчинский, Юрий (Георгий) Фёдорович (1887—1938) — революционер, украинский советский деятель.